Doreen Nabwire Omondi – calciatore keniota
 Eric Johana Omondi – calciatore keniota, centrocampista
 Eric Omondi Ongao – ex calciatore keniota, centrocampista
 James Omondi – allenatore di calcio ed ex calciatore keniota, attaccante